Toyoichi steht für: 

 Yamamoto Toyoichi (1899–1987), japanischer Bildhauer der Shōwa-Zeit
 Nishiyama Sōin, geboren als Nishiyama Toyoichi (1605–1682), japanischer Rengadichter